Södra Viggen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra Viggen, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (40,6 ha)
Södra Viggen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (40,4 ha)
Södra Viggen, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (96,8 ha)

Se även
Viggen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn